Liaoning Hongyun Football Club é um clube profissional de futebol de Shenyang, China. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 20 de abril de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Títulos
Incluindo títulos como semi-profissionais

Clubes de futebol da China